Шап може да се односи на:

 Шап (болест),
 Шап (Алије), насељено место у Француској, у департману Алије
 Шап (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Шап (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Шап (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом